Amol (Indonesië), plaats in Indonesië
 Amol (Iran), plaats in Iran